Het judotoernooi in de klasse tot 52 kilogram voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2012 vond plaats op zondag 29 juli 2012. Regerend olympisch kampioene was Xian Dongmei uit China. In totaal kwamen 23 judoka's uit 23 landen uit in de half-lichtgewichtklasse.

Programma 
Alle tijden zijn  (UTC+1)

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Eindrangschikking

Vrouwen 52